Ноябрьск (IATA: NOJ, ICAO: USRO) — аэропорт в одноимённом городе Ямало-Ненецкого автономного округа России, расположен в 9 км юго-западнее центральной части Ноябрьска, занимает площадь около 20 га. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу и вертодром. Собственником является АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», а эксплуатантом — АО «Аэропорт Сургут».

Технические характеристики аэропорта

Принимаемые типы ВС 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ту-204/214, Як-40, Як-42, Airbus A320, ATR-42, ATR-72, Boeing 737-400/500/800, Bombardier CRJ100, Bombardier CRJ200, Dassault Falcon 900, Embraer EMB 120, Gulfstream IV, Sukhoi Superjet 100 и более лёгкие, вертолёты всех типов.

Авиакомпании и направления

Показатели деятельности

Пассажиропоток

Примечания 

Транспорт Ноябрьска